Обозначения Байера Пси Дракона (ψ Дракона, Psi Draconis, ψ Draconis, сокращ. ψ Dra, Psi Dra) делятся между двумя звездными системами в циркумполярном созвездии Дракон

Ниже приведён список звёзд Пси Дракона. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка звёзды Пси Дракона не связаны ни происхождением (их возраст находится в диапазоне от  до ), ни гравитационно (их звёздные расстояния лежат в пределах от  до ).

Примечания 

Дракон (созвездие)
Объекты Байера